У́лица Мара́та — улица, параллельно пересекающая сразу два проспекта Мурманска из четырёх.

География 
Берёт своё начало в северной части города, в распадке между Каменным плато и Петушиной сопкой. Движется в южном направлении, пересекает проспект Кирова и упирается в основную транспортную артерию города — проспект Ленина.

Происхождение названия 
4 января 1932 года улица была названа в честь Жан-Поля Марата, лидера якобинского движения во время французской революции 1789—1794 годов.

Здания и сооружения 
В настоящее время на улице расположены:
 городское пассажирское автотранспортное предприятие (с 1991 года — АО «Такси»)
 госпиталь Северного флота
 диско-бар «Шуры-Муры»
 детский дом № 5
 Коррекционная школа-интернат № 2

Пересекаемые улицы 
С севера на юг:
 Советская улица
 проспект Кирова
 проспект Ленина

Примечания

Литература 
 А. А. Киселев; М. А. Тулин «Улицы Мурманска». — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1974 год.
 А. А. Киселёв «Мурманск в истории улиц и площадей». — Мурманск: Мурманское книжное издательство,, 2006 год

Ссылки 
 Почтовые индексы улиц Мурманска
 Улицы Мурманска. Улица Марата
 Карта Мурманска.

Марата улица
Октябрьский округ Мурманска